Plaats in Indonesië
 Pucang (Bawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Pucang (Secang), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pucang (Sidoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java